Bamyan, Bamian of Bamiyan kan verwijzen naar:
Bamyan (provincie), een provincie van Afghanistan
Bamyan (stad), de hoofdstad van die provincie